Эржей — топоним в Республике Тыва.

 Эржей — арбан (посёлок) в Каа-Хемском кожууне, входит в состав Сизимского сумона.
 Эржей — приток реки Малый Енисей